Taco puede hacer referencia a:

Gastronomía
 Taco, un platillo típico, hechos a base de tortillas delgadas de harina de maíz o trigo;
Tacos al pastor, una de las variedades de tacos más popular en la mayor parte de México;
Tacos dorados, platillo de México;
Taco rice, plato de la cocina japonesa;
Taco francés, plato de la cocina francesa;
Tacos de jamón, diminutas migas, virutas, o sobrantes del magro cortado del jamón;
King Taco, cadena de restaurantes de comida rápida con sede en Los Ángeles;
Taco Bell, franquicia de restaurantes de comida rápida;

Juegos y deportes

 Taco, en billar, se llama así al utensilio usado para golpear las bolas;

Geografía
  Taco, en Tenerife, población perteneciente al municipio de San Cristóbal de La Laguna;
 Taco Pozo, localidad del Departamento Almirante Brown, provincia del Chaco, Argentina;
 Taco Ralo, localidad argentina ubicada en el departamento Graneros de la provincia de Tucumán;

Arte y cultura
 Taco. Nombre con el que es conocido el cantante neerland-indonés Taco Ockerse;
Taco Master, videojuego creado en 2011 por la empresa mexicana Kaxan Games;

Varios 
 Taco, en bricolaje, construcción y albañilería, se llama taco al tarugo usado para incrustar tornillos en las paredes.
 Taco, trozo de madera pequeño y grueso.
 Tacón, tacones de zapato.